Пётр Мироненко:
 Мироненко, Пётр Никифорович (1901—1983) — генерал-лейтенант, заместитель министра госбезопасности СССР (1951—1953).
 Мироненко, Пётр Федосеевич (1914—2004) — участник Великой Отечественной войны, старший сержант, полный кавалер ордена Славы.